En Pologne, Sokołów peut désigner : 

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Sokołów Małopolski, ville.

dans la voïvodie de Łódź
 Sokołów, village de la gmina de Goszczanów
 Sokołów, village de la gmina de Sieradz 
 Sokołów, village du powiat de Skierniewice.

dans la voïvodie de Lubusz
 Sokołów, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Sokołów, village du powiat de Gostynin
 Sokołów, village du powiat de Pruszków
 le powiat de Sokołów
 Sokołów Podlaski, chef-lieu de ce powiat.

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Sokołów, village.